Contea di Chickasaw o Chickasaw County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Chickasaw (Iowa)
 Contea di Chickasaw (Mississippi)